Mecz o złoty medal Letnich Igrzysk Olimpijskich 1980 w piłce ręcznej mężczyzn NRD – ZSRR odbył się 30 lipca w Pałacu Sportu Sokolniki w Moskwie. Po bardzo wyrównanym spotkaniu Niemcy sensacyjnie (Sowieci bronili złota z Montrealu) zwyciężyli po dogrywce 23:22. Dla reprezentacji NRD był to największy sukces sportowy w historii wschodnioniemieckiej piłki ręcznej bowiem wywalczony złoty medal olimpijski był jedynym jaki szczypiorniści NRD zdobyli na igrzyskach olimpijskich.

W reprezentacji ZSRR wystąpił Litwin narodowości polskiej (zobacz Polacy na Litwie) Voldemaras Novickis.

Raport i składy

Linki zewnętrzne 
 

Piłka ręczna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980